Disperzija je pojem, ki se uporablja na mnogih področjih znanosti:

 Disperzija (optika) v optiki
 Disperzija (akustika) v akustiki
 disperzija (kemija) v kemiji
 disperzija (geologija) v geologiji
 statistična razpršenost v statistiki

Pogosto se uporablja še v smislu razpršenosti neke količine ali vrednosti.